

События 
 ок. 671 г. — Великая Болгария прекращает своё существование.
 Бертари во второй раз занимает лангобардский престол, свергнув Гарибальда, сына Гримоальда.
 В ходе Силла-Танской войны армия Силлы захватывает крепость Саби.
 Дрест VI напал на Нортумбрию в 671 году, но был разбит. После этого поражения, его свергнул Бруде III.
 Бруде III становится королём пиктов.

Скончались 
 Гримоальд (662—671) — король лангобардов.

Солнечные затмения 
 12 июня 671 года произошло полное солнечное затмение.
 7 декабря 671 года произошло кольцеобразное солнечное затмение.

См. также

Примечания